Teardrops – album di Tom Dice del 2010
 Teardrops – singolo di George Harrison del 1981
 Teardrops – singolo di Shakin' Stevens del 1984
 Teardrops – singolo di Womack & Womack del 1988
 Teardrops – singolo di George Ducas del 1994
 Teardrops – singolo dei The 411 del 2004
 Teardrops – singolo di Helena Paparizou del 2006
 Teardrops – singolo dei Bring Me the Horizon del 2020
 Tear Drops – album di Takako Okamura del 2003
 Tear Drops – singolo di Lee Andrews & the Hearts del 1958
 Tear Drops – singolo dei Caos Caos Caos del 2011

Pagine correlate 
 The Teardrops
 Teardrop